Onega se poate referi la:

Entități geografice
 Onega, lac în Rusia.

Localități
 Onega, oraș în Regiunea Arhanghelsk, Rusia.